Zapora ziemna – zapora inżynieryjna wykonana w gruncie ręcznie, mechanicznie lub przy użyciu materiałów wybuchowych. Do najważniejszych zapór ziemnych zaliczamy:
 rowy przeciwpancerne,
 skarpy i przeciwskarpy.

Zobacz też 
 zapora

Zapory (wojsko)